Rue de Cambrai est un odonyme pouvant désigner :
 une rue à Arras ;
 une rue à Lille ;
 une rue à Paris.